Le clade PACMAD (précédemment PACCMAD, PACCAD ou PACC) est l'une des deux principales lignées (ou clades) des graminées (Poaceae), regroupant six sous-familles et environ 5700 espèces, soit plus de la moitié des espèces de l'ensemble des graminées. Son groupe frère est le  clade BEP.
La lignée PACMAD est le seul groupe au sein des graminées dans lequel la  voie photosynthétique en  a évolué ; des études ont montré que cela s'est produit indépendamment à plusieurs reprises.

Le nom du clade provient des initilales des sous-familles incluses, Panicoideae, Arundinoideae, Chloridoideae, Micrairoideae, Aristidoideae  et Danthonioideae.
Il n'a pas de rang taxinomique défini, mais est fréquemment utilisé car il fait référence à un groupe monophylétique bien défini, avec une écologie distincte.

Phylogénie du clade PACMAD 
avec indication de la  voie photosynthétique pour chaque sous-famille :

Notes et références  

Poaceae
Photosynthèse